BlackBerry Curve est une série de smartphones fabriqués par la société ontarienne Research In Motion. On y retrouve présentement:
 BlackBerry Curve 8300, la première série, sortie au printemps en 2007
 BlackBerry Curve 8900, dernière série Curve à utiliser une boule de commande, sortie au printemps en 2009
 BlackBerry Curve 8500, série qui introduit une "boule" de commande optique, sortie à l'automne en 2009
 BlackBerry Curve 9300, série qui introduit un modem 3G, sortie à l'automne en 2010 
 BlackBerry Curve 3G, un nom alternatif pour les téléphones de cette série
 BlackBerry Curve 9350, série avec de nombreuses améliorations matérielles y compris l'accès aux réseaux 3G+ et la communication en champ proche

Curve